Katzengrabenbach ist der Name folgender Gewässer:

 Katzengrabenbach (Pötzlbach), rechter Zufluss des Pötzlbachs bei Naintsch, Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Katzengrabenbach, Name des Oberlaufs des Poppendorfer Bachs bis Maierdorf, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Katzengrabenbach (Spielfeldbach), rechter Zufluss des Spielfeldbachs bei Spielfeld, Gemeinde Straß in Steiermark, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Siehe auch:
 Katzengraben